55. længdegrad kan henvise til:

 55. vestlige længdekreds
 55. østlige længdekreds